Sphalloplana är ett släkte av plattmaskar. Sphalloplana ingår i familjen Planariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Planarier
Sphalloplana